Тивье — кантон во Франции, департамент Дордонь
 Тивье — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Тивье — коммуна во Франции, департамент Канталь